La Parota kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Parota, Zihuatanejo de Azueta, ort, 
 La Parota, Zirándaro, ort, 
 La Parota, Jalisco, ort, 
 La Parota, San Luis Acatlán, ort, 
 La Parota, Quechultenango, ort, 
 La Parota, Malinaltepec, ort, 
 La Parota, Michoacán de Ocampo, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar